Radischtschewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Radischtschewo (Uljanowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk

 Radischtschewo (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Radischtschewo (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Radischtschewo (Moskau), ländliche Siedlung in der Oblast Moskau
 Radischtschewo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Radischtschewo (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Radischtschewo (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Radischtschewo (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Radischtschewo (Saratow, Nowousensk), ländliche Siedlung in der Oblast Saratow, Rajon Nowousensk
 Radischtschewo (Saratow, Nowyje Burassy), Dorf in der Oblast Saratow, Rajon Nowyje Burassy